Amerikai Egyesült Államok
 Cabot, város Arkansas államban
 Cabot, város Vermont államban

egyéb
 Cabot, családnév
 7317 Cabot, kisbolygó